Schlossplatz (en español, Plaza del castillo) es una plaza del centro de la ciudad de Wiesbaden, Alemania. Allí se ubica el Stadtschloss Wiesbaden (Castillo Wiesbaden), construido entre 1837 y 1841. El parlamento de Hesse tiene su sede en la plaza. La plaza se renovó por completo en 2004.

Bibliografía 
 Baedeker Wiesbaden Rheingau, Karl Baedeker GmbH, Ostfildern-Kemnat, 2001, ISBN 3879540764
 Gottfried Kiesow: Das verkannte Jahrhundert. Der Historismus am Beispiel Wiesbaden. Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2005, ISBN 3936942536
 Peter Schabe: Felix Genzmer – Stadtbaumeister des Historismus in Wiesbaden, Historische Kommission für Nassau, 1996

Enlaces externos 

 Página oficial

Wiesbaden
Plazas de Alemania